Bundestagswahlkreis 99 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Münster (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen-Land (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen (1949 bis 1961)